Торторелла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 562 человека (2008 г.), плотность населения составляет 12 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 84030. Телефонный код — 0973.

Покровителем коммуны почитается святой Вит, празднование 15 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.tortorella.sa.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики